Артуро Борха Перес (; 15 сентября 1892, Кито, Эквадор — 13 ноября 1912, там же) — эквадорский -модернист.

Биография 
Происходил из семьи, имевшей дворянские корни. Его отцом был Луис Фелипе Борха Перес, политик, юрист, писатель. Артуро был тринадцатым сыном в семье, в которой родилось шестнадцать детей.
Строгое воспитание стало причиной склонности поэта страдать от депрессии.

С детства был склонен к поэзии, и в пятнадцатилетнем возрасте уже написал свои первые стихи. В этом возрасте повредил глаз ручкой. Для лечения  в  1907 году отправился в Париж  вместе со своим дядей. В результате травмы Артуро в течение года был вынужден носить черную повязку на травмированном глазу.

Будучи во Франции, познакомился с некоторыми из самых известных писателей и поэтов того времени, так называемыми «проклятыми поэтами»: Бодлером, Верленом, Саменом и Малларме. От них усвоил часть своего стиля письма, интенсивного и ностальгического.

Мало того, что он был пропитан литературой этих бардов, он также был заражён их манерой поведения. Эти авторы были известны своим богемным образом жизни, принимая значительное количество алкоголя и наркотиков. Вернувшись на родину, стал членом литературного движения «Безголовое поколение» и первым из группы стал модернистом.

В 1912 году женился и провёл несколько недель медового месяца. В ноябре молодой поэт совершил самоубийство из-за передозировки морфина. 

Хотя его литературное наследие невелико, он считается одним из предшественников модернизма в своей стране. Автор 28 стихотворений, вошедших в книгу под названием La flauta de ónix и ещё шести стихов. Стихи А. Борха были пронизаны острым социальным протестом. 

Его работы были опубликованы в специальном издании его друзьями в сборнике стихов «Флейта из оникса», изданном посмертно (1920).

Память 
 Его именем в Кито названа национальная школа и улица в Амбато.

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». - М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979-1982.

Ссылки 
Биография

Поэты по алфавиту
Поэты Колумбии
Поэты-модернисты
Испанские поэты
Самоубийцы
Умершие от передозировки морфина